Loose se puede referir a:

Loose, álbum de Nelly Furtado de 2006
Loose, álbum de Crazy Horse publicado en 1972.
Loose, álbum de The Ganjas de 2009.